La de las almorranas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata; o
 el nombre común de la planta Plantago subulata.